Сомали на летних Олимпийских играх 2016 года было представлено двумя спортсменами в лёгкой атлетике. Сомали, вместе ещё с 8 странами, имело одну из самых малочисленных делегаций на Играх. Меньше спортсменов было только у сборной Тувалу, которая представлена 1 атлетом.

Состав сборной 
  Лёгкая атлетика
 Мохамед Дауд Мохамед
 Марьян Мусе

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

ИААФ разрешила выступить от Сомали на играх двум спортсменам (один мужчина и одна женщина).

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сомали  на сайте Sports-reference.com
 Сомали на официальном сайте МОК
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016